Агафо́нов, Никола́й: Агафонов, Николай Васильевич (род. 1947) — советский и российский футбольный и мини-футбольный тренер.
 Агафонов, Николай Викторович (1955—2019) — священнослужитель Русской православной церкви, православный писатель, протоиерей.
 Агафонов, Николай Иванович (1948—2002) — украинский политик.
 Агафонов, Николай Сергеевич (род. 1944) — советский футболист, тренер.
 Агафонов, Николай Фёдорович (1928—1990) — заслуженный строитель РСФСР (1980).
 Агафонов, Николай Яковлевич (1842—1908) — российский журналист, краевед, библиограф.